Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Vermont d'après l'État du Vermont :

 l', un navire de ligne lancé en 1848 ;
 l', un cuirassé de classe Connecticut qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de  en service depuis 2020.

Vermont